Fundada em 27 de setembro de 1980 em Macaé, foi a primeira emissora FM na região. Após 35 anos de vida, a FM 101 passou por diversas reformas em sua programação e também na transmissão e processamento de áudio para se transformar em uma das únicas rádios digitais do país.

Com uma programação diversificada que conta com participação dos ouvintes, promoções, eventos, sorteio de brindes, entrevistas e utilidade pública, a FM101 se consolidou como líder em toda região no segmento rádio popular. No ar com o programa Fala Zezé Abreu, um dos programas de maior audiência no estado do Rio de Janeiro, a FM 101 está na lista das 20 rádios mais ouvidas pelos fluminenses.

Ligações externas 
 

FM 101 (Macaé)
Estações de rádio fundadas em 1980